Уй () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 15 км на північний захід від Парижа, 14 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 13097 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 32687,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Відомі уродженці 
 Івонна Лоріо, піаністка

Посилання 
 місто Уй, Офіційний сайт

 Уй на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Уй на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Івлін